Богома́зов — русская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Богомазов, Александр Константинович (1880—1930) — украинский и советский художник.
 Богомазов, Андрей Юрьевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Богомазов, Валентин Михайлович (1943—2019) — советский и российский дипломат, посол России в Эквадоре (2004—2008).
 Богомазов, Василий Фёдорович (1868—1948) — российский и советский живописец, член союза художников СССР.
 Богомазов, Григорий Иванович (1918—1994) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Богомазов, Дмитрий Михайлович (род. 1964) — украинский театральный режиссёр, театральный педагог.
 Богомазов, Игорь Владимирович (известен как Гарик, род. 1975) — российский певец, участник группы «Отпетые мошенники» (1996-2011).
 Богомазов, Константин Андреевич (род. 1991) — российский боксёр.
 Богомазов, Сергей Михайлович (1900—1983) — советский поэт, драматург и сценарист.

Богомазова 
 Богомазова, Анна Витальевна (род. 1990) — российско-американская кикбоксер, рестлерша.
 Богомазова, Елена Валерьевна (род. 1982) — российская пловчиха.